La  de la coupe CERS est remportée par le club italien de Vercelli qui s'impose face au club italien de Giovinazzo en finale.

Phase Finale

Annexes

Notes et références

Liens externes 
Résultats

WS Europe Cup
Rink hockey en 1982
Rink hockey en 1983
Rink hockey M2